BIBL liga 2012./13. (sponzorski Eurohold Balkan League) je bilo peto izdanje Balkanske lige (Balkan International Basketball League). Sudjelovalo je deset klubova iz sedam država, a prvakom je drugi put zaredom postao izraelski klub Hapoel Gilboa Galil Elyon iz Gan Nera.

Sustav natjecanja

Prvi dio 
Deset klubova je podijeljeno u dvije skupine po pet klubova (A i B). Klubovi igraju dvokružnu ligu )svatko sa svakim, ukupno osam utakmica po momčadi). Tri prvoplasirane momčadi iz svake skupine nastavljaju u grupi C, a četvrto i petoplasirani u grupu D.

Drugi dio 
Grupa C - u nju se plasiraju tri prvoplasirane momčadi iz svake skupine. Međusobni rezultati iz grupa A ili B se prenose, te klubovi igraju dvokružno s klubovima s kojima nisu bili u skupini u prvom krugu (šest utakmica po momčadi, ukupno deset prikazano u skupini).

Grupa D - u biti razigravanje za 7. – 10. mjesta, ulaze šetvrto i petoplasirani klubovi iz svake skupine. Također se međusobni rezultati prenose, te klubovi igraju protiv klubova iz druge skupine prvog dijela (četiri utakmice po momčadi, šest prikazano u skupini).

Final Four 
Završni turnir četiri prvoplasirane momčadi iz grupe C.

Sudionici 
  Rilski Sportist, Samokov
  Levski, Sofija
  Mornar, Bar
  Teodo, Tivat
  Kavala, Kavala
  Đuro Đaković, Slavonski Brod
  Hapoel Gilboa Galil Elyon, Gan Ner
  Kozuv, Gevgelija
  Kumanovo, Kumanovo
  OKK, Beograd

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Grupa A

Grupa B

Drugi dio

Grupa C

Grupa D

Final Four 
Igran u Samokovu 19. – 21. travnja 2013.

Konačni poredak

Poveznice 
 Balkan International Basketball League
Službena stranica
 ABA liga 2012./13.

Izvori 
 rezultati grupe A, BIBL 2012./13., balkanleague.net, pristupljeno 10. studenog 2013.
 rezultati grupe B, BIBL 2012./13., balkanleague.net, pristupljeno 10. studenog 2013.
 rezultati grupe C, BIBL 2012./13., balkanleague.net, pristupljeno 10. studenog 2013.
 rezultati grupe D, BIBL 2012./13., balkanleague.net, pristupljeno 10. studenog 2013.
 rezultati Final Foura, BIBL 2012./13., balkanleague.net, pristupljeno 10. studenog 2013.

2012-13